Un antirouille est un produit traitant et/ou protégeant contre la rouille.

Nom propre 
Diverses organisations ont adopté Antirouille comme nom propre
 Antirouille est un magazine, type fanzine participatif, un mensuel pour les jeunes.
 Antirouille qualifie un espace de jeunesse à Mende .
 Antirouille' est une association proposant de multiples activités à Vauville.
 L'antirouille est le nom d'une salle de concert à Montpellier, d'un lieu de musique rock et de chansons à Talence…
 L'antirouille est le nom d'un centre de gestion de salles de musique à Orléans.
 L'antirouille est un bowling en Savoie.
 L'antirouille est un bar-restaurant de terrasse à Lyon.
 L'antirouille'' est une friperie de charme à Anvers.

Références